Щети́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Белгородском районе Белгородской области России.

Административный центр — село Щетиновка.

История 
Щетиновское сельское поселение образовано 4 марта 2005 года в соответствии с Законом Белгородской области № 171.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации
 Сельское поселение на сайте Белгородского района

Сельские поселения Белгородской области
Муниципальные образования Белгородского района